Марко Дуганджич (; родился 7 апреля 1994 года в Сплите, Хорватия) — хорватский футболист, нападающий клуба «Рапид (Бухарест)».

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Осиек». 29 июля 2012 года в матче против «Загреба» он дебютировал во чемпионате Хорватии. 8 декабря 2013 года в поединке против загребского «Динамо»  забил свой первый гол за «Осиек».

В начале 2015 года  перешёл в итальянскую «Тернану». 28 февраля в матче против «Авеллино»  дебютировал в итальянской Серии B. 7 ноября в поединке против «Пескары»  забил свой первый гол за «Тернану».

Карьера в сборной 
В 2013 году Дуганджич в составе юношеской сборной Хорватии принял участие в юношеского чемпионата Европы в Эстонии. На турнире он сыграл в матчах против команд Сербии, Франции и Англии.

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Тернана»
Игроки ФК «Матера»
Игроки ФК «Ботошани»
Игроки ФК «Сочи»
Игроки ФК «ЧФР» Клуж
Игроки ФК «Рапид» Бухарест